Марвин Огунжими (; ) — бельгийский футболист, нападающий бельгийского футбольного клуба «Патро Эйсден Масмехелен».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2004 году в клубе «Генк». В 2011 году подписал контракт с испанской «Мальоркой». В 2014 году перешёл в норвежский «Стрёмсгодсет». В 2016 году стал игроком южнокорейского клуба «Сувон». В 2017 году играл за албанский «Скендербеу». В 2018 году перешел в белорусский «Динамо-Брест» принял участие в четырёх матчах, где не отметился результативными действиями. В мае 2018 года покинул клуб по соглашению сторон. 1 июля начал играть в составе вьетнамского клуба «Сайгон». В декабре 2018 перешёл в бельгийский клуб «Льерс», выступающий в любительской лиге. Подписал контракт сроком на 1,5 года.

В сборной 
С 2010 года по 2011 год играл за сборную Бельгии. Сыграл 7 матчей, забил 5 мячей.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Sài Gòn FC chiêu mộ cựu tuyển thủ QG Bỉ, từng sát cánh bên cạnh Hazard  Goal.com

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Сувон»
Игроки ФК «Ратбури»
Игроки ФК «Скендербеу»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Сайгон»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Патро Эйсден Масмехелен»